Glashütten (Hessen)
 Glashütten (Opper-Franken)